Archangelica discocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Elias Fries. Archangelica discocarpa ingår i släktet Archangelica och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
discocarpa